Harsiese ist der Name mehrerer altägyptischer Herrscher:
 Harsiese I., ein Hohepriester des Amun in Theben und späterer Pharao der 22. Dynastie
 Harsiese II., ein Hohepriester des Amun in Theben während der 22. und 23. Dynastie
 Harsiese (Sebennytos), ein Herrscher des Lokalkönigtums von Sebennytos während der 3. Zwischenzeit
 Harsiese (Gegenkönig), ein Gegenkönig in Theben während des Bürgerkrieges zwischen Ptolemaios VIII. und Kleopatra II.

Harsiese bezeichnet außerdem:
 Harsiese (ägyptische Mythologie), eine Erscheinungsform des ägyptischen Gottes Horus als Kind